Jakub III z Majorki – król Majorki 1324–1344
 Jakub III Stewart – król Szkocji 1460–1488
 Jakub III Cypryjski – król Cypru 1473–1474
 Jakub III – margrabia Badenii-Hachberg 1584–1590